Liste de fortifications à Malte.

Malta 
 Valletta
 Mdina

 Batterie Cambridge 
 Batterie Delle Grazie 
 Batterie et défenses de campagne Wardija
 Batterie Garden
 Batterie Lascaris 
 Batterie Madliena
 Batterie Pembroke 
 Batterie Rinella 
 Batterie San Giovanni
 Batterie Spinola 
 Batterie St. Paul’s
 Batterie Targa
 Batterie Wolseley 
 Batterie Zonqor 
 Défenses de campagne Mellieha
 
 Fort Bingemma
 Fort Campbell
 Fort Delimara
 
 Fort Madalena
 Fort Manoel
 Fort Mosta
 Fort Pembroke
 Fort Ricasoli
 Fort Sliema
 Fort Saint-Michel
 Fort Saint-Ange
 Fort Saint-Elme
 Fort St. Leonardo
 Fort St. Lucian
 
 
 Fort Tigné
 Fort Verdala
 Ligne Corradino
 Ligne Dwejra
 Ligne Victoria
 Mur défensif et défenses de campagne Wied Znuber
 Redoute Fomm ir-Rih
 Redoute sur la ligne Victoria
 Retranchement St. Clement’s

Gozo 
Citadelle

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de fortifications dans le monde

fortification
fortification
 
Malte